

Patronyme 

 Liliane Guignabodet (née en 1939), écrivaine française ;
 Valérie Guignabodet (1965-2016), scénariste et réalisatrice française.

Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme